Зональный турнир южноамериканской зоны в рамках претендентского цикла 1954—1956 гг. состоялся в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Часть туров прошла в Буэнос-Айресе.

В соревновании приняли участие 22 шахматиста из Аргентины, Бразилии, Чили, Уругвая, Парагвая, Боливии и Перу.

Право участвовать в межзональном турнире завоевали представители Аргентины О. Панно, М. Найдорф, К. Гимар и Г. Пильник. Конкуренцию в борьбе за выходящие места им составили еще 2 представителя Аргентины: Э. Элисказес и Э. Россетто. Остальные участники существенно отстали от лидирующей группы. Чилиец К. Хауреги не смог закончить турнир.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1954 год в шахматах
1954 год в Аргентине